Kongehuset kan henvise til flere artikler:

Forskellige kongehuse, alt efter sammenhæng:
Det danske kongehus
Det norske kongehus
Kongehuset (band)